Lapa de San Bernardo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Arctium lappa; o 
 el nombre común de la planta Arctium minus.